C7H8O – formula molecolare dell'alcool benzilico
C7H8O – formula molecolare dell'anisolo
C7H8O – formula molecolare del m-cresolo
C7H8O – formula molecolare dell'o-cresolo
C7H8O – formula molecolare del p-cresolo

Formule molecolari